Ramaswami, ou Ramaswamy, est un nom indien porté par :

 Arcot Ramasamy Mudaliar (1887-1976), homme politique indien ;
 Cotar Ramaswami (né en 1896), tennisman et joueur de cricket indien ;
 K. S. Ramaswamy Gounder (1922-2004), homme politique indien ;
 Periyar E. V. Ramasamy (1879-1973), homme politique indien.